La sakharovaite è una varietà del minerale jamesonite ricca di bismuto. Precedentemente era considerata una specie a sé stante e nel 2006 è stata disconosciuta dall'IMA. Il nome era stato attribuito in onore della mineralogista russa Marina Sergeevna Sakharova.

Note

Collegamenti esterni 

Varietà di minerali